De Beker van Macedonië (Macedonisch: Куп на Македонија, Kup na Makedonija) is sinds 1992 het nationale voetbalbekertoernooi van Noord-Macedonië dat door de Macedonische voetbalbond (FFM) wordt georganiseerd. De winnaar plaatst zich voor (de voorronden van) de UEFA Europa Conference League.

Voor 1993 was de Beker van Macedonië een regionaal bekertoernooi van de Beker van Joegoslavië, waarvan de Macedonische club FK Vardar Skopje in 1961 de winnaar werd.

Finales vanaf 1993

Winnaars 1985-1992

Zie ook
Joegoslavische voetbalbeker